Echinopsis (plant), geslacht uit de cactusfamilie
 Echinopsis (zee-egel), geslacht van zee-egels